Ez a szócikk a Hősakadémia című sorozat epizódjait listázza.

Epizódok

1. évad (2016)

2.évad (2017)

3.évad (2018)

4.évad (2019-2020)

5. évad (2020-2021)

6. évad (2022-2023)

Ova (2016-2017-2019-2020)

Movies (2018-2019-2021)

Részek sorrendben

Források 
 
 

Animesorozatok epizódlistái